Премия «Независимый дух» за лучший фильм — одна из номинаций премии «Независимый дух»

Ниже представлен список фильмов-победителей и номинантов. .

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Ссылки 
 
 Full list of all Nominees and Winners

Независимый дух